Topdivisie 1997 (Kazachs Бірінші Лигасы) was het zesde seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het zesde seizoen van de Topdivisie werd gespeeld van 12 april t/m 13 oktober 1997.

Door het terugtrekken van Gornyak FK Xromtaw (in de loop van vorig seizoen), Munayşı Aqtaw FK, Qaynar FK Taldıqorğan, SKÏF-Ordabası FK Şımkent en Tobıl FK Qostanay (alle voor aanvang van dit seizoen was de competitie verkleind naar 14 clubs; omdat er in 1996 geen Eerste divisie-voetbal was gespeeld, waren er ook geen promovendi.

Het zesde seizoen bracht een primeur met zich mee: voor het eerst eindigden twee clubs met hetzelfde aantal punten bovenaan: regerend landskampioen Taraz FK en Ertis FK Pavlodar. Dit maakte een beslissingswedstrijd (Altın Matc, "Gouden Wedstrijd") na afloop van het reguliere seizoen noodzakelijk; op 13 oktober 1997 besliste de topscorer van vorig seizoen, Vïktor Antonov, het duel in het voordeel van Ertis FK Pavlodar door in de 54ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd te scoren. Het was Ertis' tweede titel.

De bekercompetitie werd vanaf nu in de wintermaanden gespeeld; dit hield in dat er in 1997 geen bekerwinnaar was; omdat Ertis FK Pavlodar de beker in de winter van 1997/98 ten koste van Qaysar-Hurricane FK Qızılorda voor zich opeiste, mocht laatstgenoemde club z'n debuut op de Aziatische velden maken.

Gedurende het seizoen trokken Ulıtaw FK Jezqazğan (na 14 speelronden) en Aqtöbe FK (na de 21ste speeldag) zich terug; zij speelden in 1998 in de Eerste divisie.

Clubs

Kaart

Eindstand

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

1 Aqtöbe FK trok zich na de 21ste speeldag terug; de overige 5 wedstrijden werden op een reglementaire 0-3-nederlaag bepaald.

2 Ulıtaw FK Jezqazğan trok zich na de 14de speeldag terug; de overige 12 wedstrijden werden op een reglementaire 0-3-nederlaag bepaald.

Resultaten 1997

1 Omdat Aqtöbe FK zich na 21 wedstrijden terug heeft getrokken, werden de 5 overige wedstrijden omgezet in een 0-3-overwinning voor de tegenstander.

1 Omdat Ulıtaw FK Jezqazğan zich na 14 wedstrijden terug heeft getrokken, werden de 12 overige wedstrijden omgezet in een 0-3-overwinning voor de tegenstander.

Gouden Wedstrijd

Topscorers 1997

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Клуб Любителей Истории и Статистики Футбола (Russisch)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 1997